Бакинский сельский округ

Краснодарский край 

 Бакинский сельский округ города Горячего Ключа

Омская область 

 Бакинский сельский округ Седельниковского района